Civatte ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Civatte (1877–1956), französischer Dermatologe
 Jean Civatte, französischer Dermatologe